Лоренс Уайк (; , Болтон, Англия) — английский футболист, полузащитник клуба «Нэшвилл».

Карьера 
Уайк — воспитанник «Манчестер Юнайтед».

Приехав в США, обучался в Университете Тринити и Университете Фёрмана, играя за их футбольные команды в Национальной ассоциации студенческого спорта.

Уайк был доступен на Супердрафте MLS 2019, но остался невыбранным.

20 февраля 2019 года Уайк подписал контракт с клубом Чемпионшипа ЮСЛ «Атланта Юнайтед 2». Его профессиональный дебют состоялся 15 марта 2019 года в матче против «Луисвилл Сити». 12 мая 2019 года в матче против «Бетлехем Стил» он забил свой первый гол в профессиональной карьере.

29 февраля 2020 года клуб MLS «Атланта Юнайтед» подписал с Уайком краткосрочный контракт на матч открытия сезона 2020 против «Нэшвилла», в котором он вышел на замену после перерыва между таймами вместо Франко Эскобара. По окончании сезона 2020 «Атланта Юнайтед» не продлила контракт с Уайком.

31 марта 2021 года Уайк подписал однолетний контракт с клубом Чемпионшипа ЮСЛ «Тампа-Бэй Раудис».

В октябре 2022 года Уайк был оштрафован и дисквалифицирован на 12 матчей после обвинений в расовой дискриминации во время матче между «Монтерей Бэй» и «Тампа-Бэй Раудис» 2 октября. После апелляции со стороны «Раудис» дисквалификация Уайка была отменена решением независимого дисциплинарного совета ЮСЛ. По окончании сезона 2022 «Тампа-Бэй Раудис» решили не продлевать контракт с Уайком.

22 декабря 2022 года подписал контракт с клубом MLS «Нэшвилл».

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Атланта Юнайтед 2»
Игроки ФК «Атланта Юнайтед»
Игроки ФК «Тампа-Бэй Раудис»